The Echo (1998), een Britse televisiefilm uit 1998 onder regie van Diarmuid Lawrence.
 Sigaw, een Filipijnse horrorfilm uit 2004 die op de internationale markt de titel The Echo draagt.
 The Echo (2008), de Amerikaanse remake van Sigaw uit 2008, onder regie van Yam Laranas.
 The Echo (nachtclub), concertzaal en nachtclub in Los Angeles, Verenigde Staten.